Le mercredi  est le  de l'année 1897.

Naissances 
 Henri Frankfort (mort le ), égyptologue néerlandais
 Louis R. Loeffler (mort le ), monteur américain
 Alexeï Chirinkine (mort le 8 février 1938), aviateur russe puis soviétique
 Su Xuelin (morte le ), femme de lettres chinoise

Décès 
 George Irvine (né le ), avocat, professeur et homme politique fédéral québécois

Autres événements 
 Fin de l'écriture de la pièce La Ronde par Arthur Schnitzler
 L'ancien tramway du Havre est déclaré d'utilité publique
 Charles de Foucauld arrive en Terre sainte

Voir aussi 
 24 février et février 1897